Personen
 Stella (voornaam), een meisjesnaam
 Stella Bos, een Nederlandse volkszangeres
 Stella Maessen, een Nederlandse zangeres die België vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival 1982
 Stella McCartney, een Britse modeontwerpster, dochter van Beatles zanger Sir Paul McCartney
 Stella (zangeres), een Nederlandse zangeres bij onder meer Twenty 4 Seven
 Stella Maris, een van de eretitels van Maria. 
 Frans Stellaert, kunstschilder uit de 16de eeuw, in de literatuur ook wel beschreven als François Stella
 Luca Stella, 17e-eeuws aartsbisschop in de republiek Venetië

Plaatsen en gemeenten
 Stella (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Savona
 Stella (Napels), een wijk in de Italiaanse stad Napels
 Stella (Zuid-Afrika), dorp in Zuid-Afrika
 Stella (Missouri), plaats in de VS
 Stella (Nebraska), plaats in de VS
 Stella (Puerto Rico), plaats op Puerto Rico

Merknamen en bedrijven
 Stella (glasfabriek), een voormalige glasfabriek in Maastricht
 Stella Artois, de (bij)naam van een biermerk
 Stella (Egyptisch bier), een Egyptisch biermerk
 Stella (Bilancourt), een Frans historisch motorfietsmerk
 Stella (Milaan), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Stella (auto), een zonne-energie aangedreven auto van de Technische Universiteit Eindhoven
 Stella (fietsmerk), een elektrische-fietsenmerk uit Nunspeet

Media
 Stella Maris (1918), een Amerikaanse stomme film uit 1918
 Stella (1956), een film uit 1956
 Stella (1990), een film uit 1990
 Stella (1992), een clubhit van Jam & Spoon
 Stella (2008), een film uit 2008
 Stella (TV), een Amerikaanse televisieserie
 Stella (Britse serie), een Britse televisieserie uit 2012
 Stella (Winx Club), een figuur uit de televisieserie Winx Club.
 Stella (tijdschrift), een tijdschrift voor de jeugd over paarden.

Overig
 Stella Polaris, de Poolster. 
 Stella (schimmel), geslacht van schimmels uit de familie Sclerodermataceae
 Stella (hop), een hopvariëteit
 Stella-team, een team van de Nederlandse Belastingdienst dat mensen helpt in complexe en urgente schuldsituaties
 Stella Maris College, een brede scholengemeenschap met locaties in Meerssen en Valkenburg
 Stella Maris (schip, 1929), een varend monument uit 1929